Стойковский — фамилия; имеет женскую форму Стойковская.
 Стойковский, Димитар (в монашестве Досифей; 1906—1981) — предстоятель неканонической Македонской православной церкви.
 Стойковский, Трайко (1923—2005) — югославский македонский военачальник времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.